La gare de Reuilly peut désigner :
 la gare de Reuilly, une ancienne gare ferroviaire française de Paris située dans le  ;
 la gare de Reuilly, une gare ferroviaire française du département de l'Indre.

Reuilly